Walery Jasiński (ur. 1890) – podpułkownik dyplomowany uzbrojenia, kawaler KN, OOP, KW (trzykrotnie) i ZKZ, komendant Szkoły Gazowej, oficer Dowództwa OPL MSWojsk.
 Walery Jasiński (1904–1981) – ksiądz katolicki, kanonik, prałat, duchowny Polonii amerykańskiej

Przypisy